

Persone
Bruno Chiavacci – calciatore italiano
Enrico Chiavacci – presbitero e teologo italiano
Francesca Chiavacci – attivista e politica italiana
Gaetano Chiavacci – filosofo italiano
Giorgio Chiavacci – schermidore italiano
Paolo Chiavacci – violinista italiano

Altro
Casa Chiavacci – edificio di Firenze